Карабутак — село, Айтекебійський район, Актюбінська область, Казахстан
 Карабутак — село, Адамовський район, Оренбурзька область, Росія